Дама з собачкою — оповідання російського класика А. П. Чехова, нвперше опубліковане у 1899 р.
 Дама з собачкою (фільм) — радянський художній фільм за мотивами оповідання. Стрічка знята режисером Й. Ю. Хейфіцем на студії «Ленфільм» у 1960 р.
 Дама з собачкою (балет) — балет Р. К. Щедріна.

Інше:
 Скульптурна композиція «Антон Чехов і дама з собачкою» — бронзова скульптурна композиція встановлена в Ялті (2004).
 Дама з собачкою — скульптурна група в Мінську (біля Комаровського ринку).